Паватлан има више значења:

 Паватлан (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Паватлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику